Mielęcin (gromada w powiecie kępińskim)
 Mielęcin (gromada w powiecie pyrzyckim)
 Mielęcin (gromada w powiecie wałeckim)